Ей Ес Би Класик 2013 е 28-ото издание на Ей Ес Би Класик.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Окланд, Нова Зеландия от 31 декември до 5 януари.

Цзе Джън защитава титлата си от 2012, но губи в първи кръг от Джейми Хамптън.
Агнешка Радванска печели титлата след победа на финала над Янина Викмайер с 6 – 4,6 – 4.

При двойките миналогодишните победителки Андреа Хлавачкова и Луцие Храдецка не участват в турнира.
Кара Блек и Анастасия Родионова печелят титлите след като на финала побеждават Юлия Гьоргес и Ярослава Шведова с 2 – 6, 6 – 2, [10 – 5].

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки 

WTA Тур 2013
Ей Ес Би Класик